Eikon steht für:
 Eikon (Produktionsgesellschaft), eine deutsche Fernseh- und Filmproduktionsgesellschaft
 Eikon (Zeitschrift), eine österreichische Fachzeitschrift mit der Eigenschreibweise EIKON